HMCS Halifax je (bilo) ime več ladij Kraljeve kanadske vojne mornarice:
 HMCS Halifax (K237)
 HMCS Halifax (FFH 330)

Halifax